Волтам има више значења:
 Волтам (Масачусетс)
 Волтам (Минесота)